

Patronyme

 Paul Renard (1854-1933), pionnier de l'aviation, frère et collaborateur de Charles Renard ;
 Paul Renard (1942-), essayiste et professeur de littérature français.

Homonymie de patronyme